Куапијастла де Мадеро има више значења:

 Општина Куапијастла де Мадеро (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куапијастла де Мадеро (Куапијастла де Мадеро, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику